Único (canção de Lali Espósito)
 Único (álbum de Gui Rebustini)

Desambiguações de música